El Peral kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Peral, Querétaro Arteaga, Huimilpan, 
 El Peral, Guerrero, Chilapa de Álvarez,

Spanien 

 El Peral (ort i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar